Восточная водопроводная станция (ВВС) — одно из предприятий водоснабжения Москвы. Расположена на территории посёлка Восточного. Организационно входит в состав предприятия «Мосводоканал» в качестве структурного подразделения.

История 
Восточная водопроводная станция введена в эксплуатацию в 1937 году одновременно с каналом имени Москвы.
До ноября 1961 года называлась «Сталинской водопроводной станцией».

Восточный водопроводный канал, снабжающий станцию водой, строился с запасом по пропускной способности, что позволило в 1960-х годах удвоить производительность станции.

Обработка воды 
Вода к станции приходит из Акуловского водохранилища через Восточный водопроводный канал. Чистота используемой волжской воды позволяет обходиться без круглогодичного коагулирования. Органические вещества удаляются хлорированием, а также (после 1966 года) озонированием.

См. также 
 История московского водопровода
 ИТЛ и Строительство Сталинской насосной станции
 Мазуринское озеро
 Музей воды (Москва)
 План обводнения города Москвы
 Северная водопроводная станция
 Западная станция водоподготовки
 Рублёвский гидроузел

Примечания

Литература 

 Фальковский Н. И. История водоснабжения в России. — М.-Л.: Изд-во Министерства коммунального хозяйства РСФСР, 1947. — 309 с.
 Нестерук Ф. Я. Водное строительство Москвы. — М., 1950.
 Ордена Отечественной войны 1-й степени Восточная водопроводная станция. / Под редакцией А. Н. Смирнова, К. И. Тихонова, Е. С. Шалашовой. — М., 1993.
 Восточный округ Москвы. Историко-культурное наследие. / Составитель А. В. Бугров. — М., ГУП «Редакция журнала „Московский журнал“. История государства Российского», 1999. — 360 с., ил. — ISBN 5-87126-003-9.
 Район Восточный. 1933—2004. / Составитель И. Ю. Байкова. — М., 2004.

Ссылки 
 Восточная водопроводная станция на сайте велотуристов
 Восточная водопроводная станция МГП «Водоканал», Wikimapia.

Предприятия Москвы
Стройки ГУЛАГа
Восточный (район Москвы)
Объекты, названные в честь Иосифа Сталина
Жилищно-коммунальное хозяйство Москвы